Палей Андрей Эдуардович (11 октября 1961, Магнитогорск, СССР) — российский спортсмен. КМС СССР по тяжёлой атлетике и парашютному спорту, МС СССР по гиревому спорту и силовому троеборью, Элита России WPC.

Мастер Спорта Международного Класса России. Заслуженный тренер (НАП). Спортивный журналист. Писатель. Автор книг Моё Облако и Жизнь прожить.

Спортивные достижения 
 Многократный рекордсмен мира,  многократный призёр и чемпион России, мира и Европы (2003-2015), по различным версиям,(IPF, WPC, IPA, GPC, NPA, USPA, RPS, XPC)
 Обладатель Кубков Европы (2006-2013) и мира (2010-2013)
 Абсолютный чемпион Израиля (2008 и 2013)
 Абсолютный чемпион и рекордсмен Кубка  мира по пауэрлифтингу (2010-2013)
 Абсолютный чемпион международных турниров "Золотой Тигр" (2007-2012)
 Абсолютный чемпион COLUMBUS FITNESS EXPO WEEKEND (2011)
 Абсолютный чемпион Евразии (2008)
 Абсолютный чемпион Европы и мира (2010 и 2012)
 Участник и призёр международных  турниров  Арнольд Классик  в Коламбусе, США и Мистер Олимпия  в Лас-Вегасе, США (2013-2014)
 Лучший результат в жиме штанги лёжа 340 кг (кат. 110).
 Абсолютный победитель Чемпионата России, Евразии, Кубка Европы (2014, NPA)
 Абсолютный победитель Чемпионата России. Кубка мира в рамках фестиваля "Siberian Challenge"(NPA). Кубка России (IPL).
 Победитель mr. Olympia (USPA) — 2015, 2016
 Победитель Национального Чемпионата Франции (2016, WPC)
 Победитель Чемпионата Европы Москва (2016, IPL)
 Победитель Чемпионата Европы в отдельных упражнениях (2017)
 Победитель Кубка России IPL в отдельных упражнениях (2016)
 Победитель Чемпионата Европы НАП Сочи 2019
 Победитель Чемпионата России СПР/IPL Суздаль 2019
 Победитель Чемпионата мира - "Золотой тигр-13" НАП 2019
 Победитель Национального чемпионата СПР/IPL Суздаль 2020
 Победитель Чемпионат мира "Золотой Тигр - XIV" НАП 2020
Победитель Siberian Power Show НАП 2020-21 Красноярск
 Победитель Открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта "РУССКАЯ ВЕСНА - V" НАП 2021 Екатеринбург
 Победитель Национального Чемпионата IPL/СПР 2021 Суздаль
 Победитель Чемпионата мира "Золотой Тигр 15" 2021 Екатеринбург

Президент Евразийской IPA (International Powerlifting Association), Вице-Президент IPA-России (2010-2012 гг.), Президент RPS России (с 2011 г.). Основатель и Вице-
Президент Национальной Ассоциации Пауэрлифтинга (NPA)

Владелец фитнес-клуба «Палей Реформа» и глянцевого журнала
«Будь в форме».

Спортивный журналист.
Автор статей для журналов «Качай Мускулы», «Мир Силы», «Железный мир», «Харднесс», «Пауэрлайф», «Будь в форме».

Личная жизнь 
Женат, имеет четверых сыновей.

В 2012 году открыл детский благотворительный фонд и с этого же времени тренирует и  помогает детям сиротам вместе с женой Линой Палей .

Политика 
В 2015 году включён Украиной в санкционный список за неоднократное посещение ЛНР и ДНР с гуманитарной миссией.

Примечания

Ссылки 
http://allpowerlifting.com/lifters/RUS/paley-andrey-224/results/

http://vk.com/wall-98803246_28

Страница ВК: https://vk.com/id21505222

Группа ВК: http://vk.com/paleyreforma

Страница Инстаграм: https://www.instagram.com/paley_andrey/

Тяжелоатлеты СССР
Тяжелоатлеты России